Вторая книга Гитлера (, транслит. «цвайтес бух») — продолжение книги «Майн Кампф». Книга, содержащая идеи Гитлера в области внешней политики, была написана в 1928 году, но при жизни Гитлера не публиковалась. Ему же принадлежит черновое название — «Цвайтес бух», «вторая книга».

История публикации 
Гитлер подготовил две копии рукописи, лишь одна из них была опубликована. «Цвайтес бух» не вышла в 1928 году, так как «Майн Кампф» продавалась плохо, и издатель сообщил Гитлеру, что выход второй книги ещё более снизит продажи «Майн Кампф». Когда после выборов 1930 года «Майн Кампф» начала хорошо расходиться, Гитлер решил, что «Цвайтес бух» раскрывает слишком много его истинных внешнеполитических целей, и рукопись была в 1935 году помещена в сейф бомбоубежища, где её и обнаружил в 1945 году американский офицер.

Книга была впервые опубликована на немецком в 1961 году, «пиратский» перевод на английский вышел в 1962 году.

Содержание 
Книга содержит следующие главы:
 Предисловие
 Война и мир в борьбе за выживание
 Борьба, а не экономика гарантирует жизнь
 Раса, борьба и держава
 Критика внешней политики и предложения
 Политика НСДАП
 От единого государства – к политике жизненного пространства
 Ошибочная экономическая и союзная политика Второго рейха
 Необходимость военной мощи
 Ни пограничная политика, ни экономическая политика, ни Паневропа
 Нет нейтралитету
 Политическая ситуация в Германии
 Принципы внешней политики Германии
 Возможные цели
 Германия и Англия
 Германия и Италия
 Заключение

См. также 
 Моя борьба — книга Адольфа Гитлера.
 Политическое завещание Гитлера

Примечания

Литература 
 Eberhard, Jäckel. Hitler's World View A Blueprint for Power — Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, United States of America, 1981.
 Andreas Hillgruber. Germany and the Two World Wars — Harvard University Press: Cambridge, 1981.
 Leitz, Christian. Nazi Foreign Policy, 1933–1941 The Road to Global War — Routledge: London, United Kingdom, 2004.
 Strobl, Gerwin. The Germanic Isle Nazi Perceptions of Britain — Cambridge University Press: Cambridge, United Kingdom, 2000.
  (editor) Hitler's Second Book: The Unpublished Sequel to Mein Kampf — Enigma Books: New York, 2003, ISBN 1-929631-16-2.
  Hitlers Zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahr 1928, mit einem Geleitwort von Hans Rothfels. Stuttgart: DVA, 1961 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 7). 
 Außenpolitische Standortbestimmung nach der Reichstagswahl Juni - Juli 1928. Eingeleitet von Gerhard L. Weinberg. Herausgegeben und kommentiert von Gerhard L. Weinberg, Christian Hartmann und Klaus A. Lankheit, (Hitler. Reden, Schriften, Anordnungen), München 1995. ISBN 3-598-22004-9.

Ссылки 
 Текст на английском языке 1962 (PDF; 421 kB)
 Hitler's Zweites Buch

Книги по алфавиту
Публицистика
Книги Адольфа Гитлера
Нацистская литература